Le Grand Café est le nom de plusieurs cafés ou café-restaurants dont :
 Le Grand Café Capucines, une brasserie parisienne, située boulevard des Capucines dans le  arrondissement de Paris ;
 Le Grand Café, ancien café situé boulevard des Capucines (à la place de l'actuel hôtel Scribe) dont une salle en sous-sol, le Salon indien, accueillit les premières projections cinématographiques publiques payantes des frères Lumière  ; 
 Le Grand Café à Moulins (Allier), inscrit à l'inventaire des Monuments historiques ;
 Le Grand Café à Saint-Nazaire, centre d'art contemporain.

Voir aussi
 Ceux du Grand-Café, nouvelle de Georges Simenon publiée en 1938.
La Caissière du Grand Café, une chanson comique de 1914.